Георги Настев може да се отнася за:
 Георги Настев (1894 – 1946), български революционер от ВМОРО
 Георги Настев, български лекар от Македония
 Георги Настев (1872 – 1925), български революционер от ВМОРО и математик